Мышья́к — химический элемент из подгруппы азота (пниктогенов).

Другие значения 
 Мышьяк в стоматологии — сокращённое название мышьяковистой кислоты, употребляемой для «травления» нерва зуба.
 Мышьяк, мышьяковистый ангидрид или белый мышьяк — общеупотребительное бытовое название яда, которым несколько столетий травили домашних грызунов, а также совершали убийства или самоубийства.

См. также 
 «Мышьяк и старые кружева»
 Хлорид мышьяка